Bruno Miguel Duarte Paixão – arbitro di calcio portoghese
 Fernando Paixão da Silva – calciatore brasiliano
 Flávio Paixão – calciatore portoghese
 Marco Paixão – calciatore portoghese
 Marcus Plínio Diniz Paixão – calciatore brasiliano
 Milton Queiroz da Paixão – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Tainá Mayara da Paixão – cestista brasiliana
 Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior – calciatore brasiliano